Il doppio  del Lambertz Open by STAWAG 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michael Kohlmann e Alexander Waske non hanno difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Kohlmann ha fatto coppia con Horia Tecău, ma ha perso in smeifinale contro Philipp Marx e Igor Zelenay.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale Marx and Zelenay 6–4, 7–6(6).

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Horia Tecău (semifinali)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (campioni)

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (finale) 
 James Cerretani /  Rameez Junaid (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Lambertz Open by STAWAG 2009